Der Begriff Altenbekener Strecke ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die
Bahnstrecke Hannover–Altenbeken
Bahnstrecke Herford–Altenbeken
Bahnstrecke Altenbeken–Kreiensen.
Er wird nur in der jeweiligen Region verwendet.